Coppola - tipo de boné tradicionalmente usado na Calábria, Sardenha e Sicília.

Pessoas
 Carmine Coppola (1910-1991), compositor norte-americano 
Ferdinando Coppola, futebolista italiano
Francis Ford Coppola  (1939), diretor de cinema norte-americano
 Gia Coppola (1987), diretora de cinema norte-americana
Nicholas Kim Coppola, mais conhecido como Nicolas Cage, ator norte-americano
 Roman Coppola (1965), diretor de cinema norte-americano
Sofia Coppola (1971),  diretora, roteirista e atriz de cinema norte-americana
Talia Rose Coppola,  mais conhecida como  Talia Shire, atriz norte-americana

Desambiguação